Arca dell'Alleanza
 Arca di Noè

Pagine correlate 
 I predatori dell'arca perduta